

Görög történeti személyek 
 Eurüdiké, I. Amüntasz makedón király felesége
 Eurüdiké, III. Amüntasz makedón király felesége
 Eurüdiké, II. Philipposz makedón király felesége
 Eurüdiké, Lüszimakhosz leánya, az alábbi Eurüdiké anyja
 Eurüdiké, Antipatrosz és a fentebbi Eurüdiké leánya, I. Ptolemaiosz felesége
 Eurüdiké, IV. Amüntasz makedón király leánya
 Eurüdiké, III. Pleuratosz illír király felesége 
 Athéni Eurüdiké, †306

Görög mitológia 
 Eurüdiké, Apollón leánya, nimfa, Orpheusz felesége
 Eurüdiké, Adrasztosz leánya, Laomedón felesége, Priamosz anyja
 Thébai Eurüdiké, Kreón thébai király felesége, Haimón, Menoikeusz és Megara anyja
 Eurüdiké, Lakedaimón leánya, Akrisziosz felesége, Danaé anyja
 Eurüdiké, Pelopsz leánya, Élektrüón felesége, Alkméné anyja
 Eurüdiké, Klümenosz leánya, Nesztór felesége
 Nemeai Eurüdiké, Lükurgosz felesége, Opheltész anyja
 Eurüdiké, Amphiaraosz és Eriphülé leánya
 Eurüdiké, Danaosz és Polükszó leánya
 Eurüdiké, Néreusz leánya, a néreiszek egyike

Latin mitológia 
 Eurydice, Aeneas felesége

Lásd még 
 75 Eurydike kisbolygó
 Eurydice, egy francia hajó neve, amelyik a Bermuda-háromszögben 1970-ben tűnt el
 Eurydice pulchra, ászkarákféle
 Scinax eurydice, békafaj a Scinax nemből
 Ctenotus eurydice, hüllőfaj a Ctenotus nemből
 Colias eurydice, lepkefaj a Colias nemből
 DNH 7 (Eurydice), egy Paranthropus fosszília neve